Centerport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Centerport (New York)
 Centerport (Pennsylvania)